Fern ist ein weiblicher Vorname.

Fern ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Fernpaß, Weiler in der Gemeinde Nassereith, Tirol
 Fern (Arkansas), Vereinigten Staaten
 Fern (Iowa), Vereinigten Staaten
 Fern (Kalifornien), Vereinigten Staaten
 Fern (Kansas), Vereinigten Staaten
 Fern (Louisiana), Vereinigten Staaten
 Fern (Michigan), Vereinigten Staaten
 Fern (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Fern (Wisconsin), im Florence County, Wisconsin, Vereinigten Staaten
 Fern (Town, Florence County), Town(ship) im Florence County, Wisconsin, Vereinigten Staaten
 Fern Hook (Delaware), Vereinigten Staaten
 Fern Park (Florida), Vereinigten Staaten
 Fern Prairie (Washington), Vereinigten Staaten
 Fern Rock (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Fern Valley (Kalifornien), Vereinigten Staaten

Fern ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Fern (1938–2015), deutscher Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW)
 Cody Fern (* 1988), australischer Schauspieler
 Dieter Fern (1944), deutscher Fußballspieler
 Ernst Fern (1934–2019), deutscher Tanzlehrer
 Harold Fern (1881–1974), britischer Schwimmsportfunktionär

Sonstiges
 fern ist die Kurzbezeichnung von Forests and the European Union Resource Network, einer Umweltorganisation

Siehe auch:
 Fern Lake
 Ferne
 Ferner